Il singolare dell'Ordina Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richey Reneberg era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno.

Richard Krajicek ha battuto in finale Guillaume Raoux 6–4, 7–6(7).

Teste di serie

 Michael Chang (semifinali)
 Thomas Muster (primo turno)
 Richard Krajicek (Campione)
 Jonas Björkman (finale)

  Marc Rosset (primo turno)
  Magnus Gustafsson (secondo turno)
  Thomas Johansson (primo turno)
  Francisco Clavet (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Ordina Open 1997